Basilesi – abitanti di Baselica
Basilesi – abitanti di Basilea